OVL bezeichnet:
 ein Dateiformat, siehe Overlay (Programmierung)
 ein Karten-Verktorformat, siehe Top50
 Vogtlandkreis (für Obervogtland), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung